Profeta Gentileza - pregador urbano brasileiro
 Gentileza — música de Marisa Monte, inspirada pelo pregador
 Banda Gentileza - banda brasileira de Curitiba